Tlalnepantla pode se referir a:
Tlalnepantla de Baz - município do estado de México.
Tlalnepantla (Morelos) - município do estado de Morelos, México.

Desambiguações de topônimos